Deux attaques djihadistes ont eu lieu à Inata, dans le nord du Burkina Faso, au cours de l'insurrection djihadiste qui frappe le pays depuis 2015 : 
 Attaque d'Inata (2018)
 Attaque d'Inata (2021)